Andrew Mackiewicz – schermidore statunitense
 Lech Mackiewicz – attore, regista e sceneggiatore polacco
 Stanisław Mackiewicz – scrittore e politico polacco
 Tomasz Mackiewicz – alpinista polacco